Esistono più comuni francesi con questo nome

Tourailles – Loir-et-Cher
Les Tourailles (Orne)